Midland League 1896–97 var den ottende sæson i den engelske fodboldliga Midland League. Ligaen havde deltagelse af 15 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Doncaster Rovers, som dermed vandt ligaen for første gang.

Siden sidste sæson havde fem hold forladt ligaen. De to hold, der sluttede på anden- og tredjepladsen, Gainsborough Trinity og Walsall var blevet valgt som nye hold i The Football League, og de hold havde forladt ligaen sammen med Mansfield Town, Newark og Matlock, der sluttede på de tre nederste pladser i tabellen. Til gengæld var fem nye hold blevet optaget i ligaen:
 Burslem Port Vale, som i sæsonen 1895-96 blev nr. 14 i Second Division i The Football League, og som ikke blev genvalgt til ligaen.
 Chesterfield.
 Glossop North End, som i sæsonen 1895-96 blev nr. 3 i The Combination.
 Mexborough, som tidligere havde spillet i Sheffield League.
 Worksop Town, som tidligere havde spillet i Sheffield League.

Efter sæsonen forlod fire hold ligaen:
 Dresden United, som skiftede til The Combination.
 Grantham Rovers.
 Heanor Town.
 Worksop Town.
Som erstatning blev ét nyt hold optaget i ligaen:
 Burton Wanderers, som i sæsonen 1896-97 blev nr. 15 i Second Division i The Football League, og som ikke blev genvalgt til ligaen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Midland League

Noter 

Sæsoner i Midland League (1889-1960)
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897